2014 Swedish FIM Speedway Grand Prix - piąta impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2014. Zawody odbyły się 14 czerwca 2014 na G&B Stadium w Målilla.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Petera Ljunga. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Linus Sundström i Dennis Andersson.

Losowanie pozycji startowych odbyło się 13 czerwca.

Wyniki 

Bieg po biegu:
 Bjerre, Holder, Pedersen, Sundstroem (Kasprzak - t)
 Woffinden, Jonsson, Smolinski, Batchelor
 Hampel, Ljung, Hancock, Ward
 Iversen, Zagar, Harris, Lindgren
 Pedersen, Ward, Lindgren, Andersson (Smolinski - t)
 Harris, Jonsson, Hampel, Kasprzak
 Hancock, Holder, Zagar, Batchelor
 Iversen, Bjerre, Woffinden, Ljung
 Hancock, Pedersen, Iversen, Jonsson
 Ljung, Zagar, Smolinski, Kasprzak
 Holder, Woffinden, Ward, Harris
 Hampel, Bjerre, Lindgren, Batchelor
 Batchelor, Pedersen, Ljung, Harris
 Woffinden, Hancock, Lindgren, Kasprzak (d4)
 Hampel, Holder, Smolinski, Iversen
 Zagar, Ward, Bjerre, Jonsson
 Pedersen, Woffinden, Zagar, Hampel
 Iversen, Batchelor, Ward, Kasprzak
 Holder, Lindgren, Ljung, Jonsson
 Hancock, Bjerre, Harris, Smolinski
 Półfinały:
 Woffinden, Hancock, Iversen, Bjerre
 Hampel, Holder, Zagar, Pedersen (w/su)
 Finał:
 Woffinden, Hancock, Holder, Hampel

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Szwecja
2014
2014 w Szwecji